Laplace ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrille Pierre Théodore Laplace (1793–1875), französischer Navigator 
 Georges Laplace (1918–2004), französischer Prähistoriker
 Lucien Laplace, französischer Amateurboxer, Olympiateilnehmer 1932
 Pierre-Simon Laplace (1749–1827), französischer Mathematiker, Physiker und Astronom
 Víctor Laplace (* 1943), argentinischer Schauspieler
 Yves Laplace (* 1958), Schweizer Schriftsteller

Laplace ist der Name folgender topographischer Objekte:
 LaPlace (Louisiana), Stadt im St. John the Baptist Parish
 Laplace-Inseln, Südaustralien
 Île Laplace, Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Laplace Insel (West-Australien)
 Promontorium Laplace auf dem Mond

weitere Bedeutungen:
 Laplace (Schiff), französisches Marineschiff
 (4628) Laplace, Asteroid
 Arbeitstitel der Europa Jupiter System Mission

als Namensbestandteil:
 Laplace-Azimut
 Laplace-Ebene
 Laplace-Experiment
 Laplace-Filter
 Laplace-Formel
 Laplace-Gleichung
 Laplace-Operator
 Laplace-Regel
 Laplace-Resonanz
 Laplace-Transformation
 Laplace-Verteilung
 Laplace-Zahl